A Taça World Skate Europe de 2019–2020 é a 40ª edição da Taça World Skate Europe, a segunda com a nova designação para a até então designada Taça CERS; a segunda na hierarquia das competicões europeias para clubes masculinos de hóquei em patins.
Este sorteio foi realizado no sábado, 07 de setembro de	2019, em Torres Vedras, Portugal.

Equipas da Taça World Skate Europe 2019–20
Equipas qualificadas:

Pré-eliminatória 

As duas mãos da Pré-eliminatória seram disputadas nos dias 19 de outubro e 16 de novembro de 2019. 

|}

Fase Final

Ver também
Liga Europeia de Hóquei em Patins de 2019-20
Taça Europeia Feminina de Hóquei em Patins de 2019–20

Ligações Externas
ws europe website

Internacional
plurisports
hoqueipt
Hoqueipatins.com
 rollerenligne

2019 no hóquei em patins
Taça CERS